

Geografia 
 Figueiras – freguesia nel comune di Lousada, Portogallo

Persone 
 Diogo Figueiras – calciatore portoghese, difensore
 Ramiro Figueiras Amarelle – ex calciatore e giocatore di beach soccer spagnolo
 Tiago Filipe Figueiras Gomes – ex calciatore portoghese, centrocampista

Pagine correlate 
 Figueras